Bruce Cowling – attore statunitense
 David Cowling – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Thomas George Cowling – astronomo inglese